Stephen Thompson (n. 1968) – cestista statunitense 
Stephen Thompson Jr. (n. 1997) – cestista statunitense 
Stephen Thompson – lottatore statunitense